

Lokalizacje 
 Załuski – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Błędów 
 Załuski – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Czerwin 
 Załuski – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Załuski 
 Załuski – wieś w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Szczuczyn 
 Załuski – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Nidzica
 Załuski – osiedle w Warszawie
 Załuski – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim

Osoby noszące nazwisko Załuski 
 Andrzej Chryzostom Załuski (ok. 1650–1711) – biskup kijowski, płocki i warmiński
 Andrzej Stanisław Załuski (1695–1758) – biskup płocki, łucki, chełmiński i krakowski, współzałożyciel Biblioteki Załuskich
 Józef Załuski (1702–1774) – biskup kijowski
 Józef Bonawentura Załuski (1787–1866) – polski generał i pamiętnikarz
 Marcin Załuski (1700–1768) – sufragan płocki
 Roman Załuski (1936–2022) – polski reżyser filmowy, scenarzysta
 Zbigniew Załuski (1926–1978) – polski pisarz, eseista i scenarzysta filmowy, poseł na Sejm PRL V, VI i VII kadencji

Zobacz też 
 Załuski-Lipniewo